Zakowski oder Żakowski ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Zakowski (* 1934), Gründer und Leiter des Rennteams Zakspeed
 Jacek Żakowski (* 1957), polnischer Journalist und Schriftsteller
 Peter Zakowski (* 1966), deutscher Rennfahrer und Rennstallbesitzer